Osoby o tym nazwisku:
 Michaił Biełkin – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Siergiej Biełkin – rosyjski kulturysta i trójboista siłowy
 Wiktor Biełkin – ukraiński piłkarz